Mezquitalillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mezquitalillo, San Luis Potosí, Armadillo de los Infante, 
 Mezquitalillo, Durango, Nazas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar